Kvalifikace mužské dvouhry na Australian Open 2020 probíhala v Melbourne Parku před zahájením hlavní soutěže mezi 14. až 18. lednem 2020. Její prodloužení s odložením zápasů způsobila zhoršená kvalita ovzduší z kouřové clony v důsledku požárů buše v okolí Melbourne. 

Kvalifikačního turnaje se zúčastnilo sto dvacet osm tenistů. Z tříkolové soutěže do navazujícího singlu postoupilo šestnáct kvalifikantů řádně a další tři jako šťastní poražení.

Hráči

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

mužská kvalifikace